Louise d’Orléans ist der Familienname folgender Personen:

* Louise d’Orléans (1812–1850), Königin der Belgier
 Louise d’Orléans (1882–1958), Tochter von Louis Philippe Albert d’Orléans, comte de Paris
 Louise Diane d’Orléans (1716–1736), durch Heirat Fürstin von Conti (ab 1732)
 Louise Élisabeth d’Orléans (1709–1742), Mitglied der französischen Königsfamilie und Königin von Spanien
 Louise Victoire d’Orléans (1869–1952), Tochter von Ferdinand d’Orléans, duc d’Alençon